El Porvenir – miasto w Panamie
 El Porvenir – gmina w Hondurasie, w departamencie Atlántida
 El Porvenir – gmina w Hondurasie, w departamencie Francisco Morazán

Zobacz też 
 Club El Porvenir